Pölten bzw. St. Pölten (bairisch-österreichische Sprachverschleifung aus Hippolyt) bezeichnet die Orte

 St. Pölten, Hauptstadt von Niederösterreich
 St. Pölten (Stadtteil), zentraler Stadtteil der Stadt St. Pölten
 Pölten (Gemeinde Klöch), Katastralgemeinde und Ortschaft von Klöch, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Pölten (Großweil), Ortsteil von Großweil, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern

sowie allgemein Hippolytkirchen.

Siehe auch:
 Pöltenberg